Mariveles bezeichnet

folgende geografische Objekte auf den Philippinen
 eine Stadtgemeinde in der Provinz Bataan, siehe Mariveles (Bataan)
 ein Gebirge, siehe Mariveles-Gebirge
 einen Vulkan, siehe Mariveles (Berg)